«Distrito de Palca» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Perú 
 Distrito de Palca, de la provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica;
 Distrito de Palca, de la provincia de Lampa, departamento de Puno;
 Distrito de Palca, de la provincia de Tarma, departamento de Junín.
 Distrito de Palca, de la provincia de Tacna, departamento de Tacna.